Miejscowości w USA:
 Mountain Grove – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
Gminy w USA:
 Mountain Grove (ang. Mountain Grove Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright